Desa Cipancur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipancur (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 107,54), Jawa Barat, 
 Desa Cipancur (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,64), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar